Ю́рий Дёмин:
 Дёмин, Юрий Васильевич — депутат Верховного Совета СССР VIII созыва.
 Дёмин, Юрий Викторович (род. 1955) — полковник ФСБ, сотрудник группы «А» ЦСН ФСБ РФ.
 Дёмин, Юрий Георгиевич (1945—2020) — генерал-полковник юстиции.
 Дёмин, Юрий Иванович (1940—2020) — генерал-лейтенант.
 Дёмин, Юрий Сергеевич (1940—2009) — советский и российский партийный и государственный деятель, Председатель Верховного Совета Республики Башкортостан.